Kabinett Herriot steht für folgende Regierungen der Dritten Französischen Republik:
 Kabinett Herriot I (1924/25)
 Kabinett Herriot II  (1926)
 Kabinett Herriot III